Ngata ist der Familienname folgender Personen:

 Apirana Ngata (1874–1950), neuseeländischer Politiker
 Haloti Ngata (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Harry Ngata (* 1971), neuseeländischer Fußballspieler